Гранерос:

 Гранерос — город в Чили, административный центр одноимённой коммуны, входит в состав провинции Качапоаль и области О’Хиггинс.
 Гранерос — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.